Molekulska formula -{C12H8N4O6S}- se može odnositi na:

 Nifurzid
 NBQX